Motivation (motivazione in lingua inglese) può riferirsi a:

 Motivation – album dei Moti Special del 1985
 Motivation – singolo dei Sum 41 del 2002, dall'album All Killer No Filler
 Motivation EP – EP dei Sum 41 del 2002
 Motivation – singolo di Sheryl Crow del 2008 dall'album Detours
 Motivation – singolo di Kelly Rowland featuring Lil Wayne del 2011
 Motivation – singolo di Normani del 2019